Ahlwardt är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Wilhelm Ahlwardt (1760–1830), tysk klassisk filolog
 Hermann Ahlwardt (1846–1914), tysk antisemitisk agitator
 Peter Ahlwardt (1710–1791), tysk teolog och filosof
 Wilhelm Ahlwardt (1828–1909), tysk orientalist

Tyska efternamn